Список динозавров Северной Америки включает роды нептичьих динозавров, чьи ископаемые остатки были найдены в Северной Америке.

Список динозавров

{| class="sortable wikitable"
! Название !! Период !! Питание !! Примечание
|-
| Achelousaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Acrocanthosaurus || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Agathaumas || Меловой || растительноядный || 
|-
| Agujaceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Alamosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Alaskacephale || Меловой || растительноядный || —
|-
| Albertaceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Albertonykus || Меловой || хищник, насекомоядный || —
|-
| Albertosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Aletopelta || Меловой || растительноядный || —
|-
| Allosaurus || Юрский || хищник || —
|-
| Ammosaurus || Юрский || растительноядный, всеядный || —
|-
| Amphicoelias || Юрский || растительноядный || —
|-
| Anasazisaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Anatotitan || Меловой || растительноядный || —
|-
| Anchiceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Anchisaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Angulomastacator || Меловой || растительноядный || —
|-
| Animantarx || Меловой || растительноядный || —
|-
| Ankylosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Antrodemus || Юрский || хищник || возможно, синоним рода Allosaurus
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Apatodon || (?) || (?) || 
|-
| Apatosaurus || Меловой || растительноядный || ранее как Brontosaurus
|-
| Appalachiosaurus || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Arkansaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Arrhinoceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Astrodon || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Atlantosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Atrociraptor || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Aublysodon || Меловой || хищник || —
|-
| Avaceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Bambiraptor || Меловой || хищник || —
|-
| Barosaurus || Юрский || herbivore || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Beelemodon || Юрский || (?) || —
|-
| Bistahieversor || Меловой || carnivore || —
|-
| Brachiosaurus || Юрский, Меловой || herbivore || —
|-
| Brachyceratops || Меловой || herbivore || 
|-
| Brachylophosaurus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Brontoraptor || Юрский || carnivore || —
|-
| Camarasaurus || Юрский || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Camposaurus || Триасовый || carnivore || 
|-
| Camptosaurus || Юрский, Cretaceous || herbivore || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Capitalsaurus || Меловой || carnivore || —
|-
| Caseosaurus || Триасовый || carnivore || —
|-
| Cedarosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Cedarpelta || Меловой || herbivore || —
|-
| Cedrorestes || Меловой || herbivore || —
|-
| Centrosaurus || Меловой || herbivore || не путать с родом Kentrosaurus
|-
| Cerasinops || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Ceratops || Меловой || herbivore || —
|-
| Ceratosaurus || Юрский || carnivore || —
|-
| Chasmosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Chindesaurus || Триасовый || carnivore || —
|-
| Chirostenotes || Меловой || carnivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Cionodon || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Claorhynchus || Меловой || herbivore || 
|-
| Claosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Coelophysis || Триасовый || carnivore || —
|-
| Coelurus || Юрский || carnivore || —
|-
| Colepiocephale || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Comanchesaurus || Триасовый || (?) || —
|-
| Corythosaurus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Dakotadon || Меловой || herbivore || —
|-
| Daspletosaurus || Меловой || carnivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Deinodon || Меловой || carnivore || 
|-
| Deinonychus || Меловой || carnivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Diclonius || Меловой || herbivore || —
|-
| Dilophosaurus || Юрский || carnivore || —
|-
| Diplodocus || Юрский || herbivore || —
|-
| Diplotomodon || Меловой || carnivore || —
|-
| Dracorex || Меловой || herbivore || —
|-
| Drinker || Юрский || herbivore || —
|-
| Dromaeosaurus || Меловой || carnivore || —
|-
| Dromiceiomimus || Меловой || carnivore(?) || —
|-
| Dryosaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Dryptosaurus || Меловой || carnivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Dyoplosaurus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Dysganus || Меловой || herbivore || —
|-
| Dyslocosaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Dystrophaeus || Юрский || herbivore || —
|-
| Edmarka || Юрский || carnivore || —
|-
| Edmontonia || Меловой || herbivore || —
|-
| Edmontosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Einiosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Eobrontosaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Eolambia || Меловой || herbivore || —
|-
| Eotriceratops || Меловой || herbivore || —
|-
| Epanterias || Юрский || carnivore || —
|-
| Euoplocephalus || Меловой || herbivore || —
|-
| Falcarius || Меловой || (оспаривается) || 
|-
| Fruitadens|| Юрский || omnivore ||—
|-
| Gargoyleosaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Gastonia || Меловой || herbivore || —
|-
| Glyptodontopelta || Меловой || herbivore || —
|-
| Gojirasaurus || Триасовый || carnivore || —
|-
| Gorgosaurus || Меловой || carnivore || —
|-
| Gravitholus || Меловой || herbivore || —
|-
| Gryposaurus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Hadrosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Hagryphus || Меловой || carnivore || —
|-
| Hanssuesia || Меловой || herbivore || —
|-
| Haplocanthosaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Hesperonychus || Меловой || carnivore || —
|-
| Hesperosaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Hoplitosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Hypacrosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Hypsibema || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Koparion || Юрский || (?) || —
|-
| Kritosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Labocania || Меловой || carnivore || —
|-
| Lambeosaurus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Laosaurus || Юрский Меловой || herbivore || —
|-
| Leptoceratops || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Lophorhothon || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Madsenius || Юрский || carnivore || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Magulodon || Меловой || herbivore || —
|-
| Maiasaura || Меловой || herbivore || —
|-
| Marshosaurus || Юрский || carnivore || —
|-
| Megapnosaurus || Юрский || carnivore || ранее как Syntarsus
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Microcephale || Меловой || herbivore || —
|-
| Microvenator || Меловой || carnivore || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Moabosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Monoclonius || Меловой || herbivore || —
|-
| Montanoceratops || Меловой || herbivore || —
|-
| Mymoorapelta || Юрский || herbivore || —
|-
| Naashoibitosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Nanosaurus || Юрский || herbivore (?) || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Nanotyrannus || Меловой || carnivore || —
|-
| Nedcolbertia || Меловой || (?) || —
|-
| Nedoceratops || Меловой || herbivore || —
|-
| Niobrarasaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Nodocephalosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Nodosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Nothronychus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Orcomimus || Меловой || carnivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Ornatotholus || Меловой || herbivore || —
|-
| Ornitholestes || Юрский || carnivore || —
|-
| Ornithomimus || Меловой || carnivore || —
|-
| Orodromeus || Меловой || herbivore || —
|-
| Oryctodromeus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Othnielia || Юрский || herbivore || —
|-
| Othnielosaurus || Юрский || herbivore omnivore || —
|-
| Pachycephalosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Pachyrhinosaurus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Palaeopteryx || Юрский || (?) || 
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Palaeoscincus || Меловой || herbivore || —
|-
| Paluxysaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Panoplosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Parasaurolophus || Меловой || herbivore || —
|-
| Parksosaurus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Paronychodon || Меловой || carnivore || —
|-
| Pawpawsaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Peloroplites || Меловой || herbivore || —
|-
| Цератопсы || Меловой || herbivore || —
|-
| Planicoxa || Меловой || herbivore || —
|-
| Pleurocoelus || Меловой || herbivore || —
|-
| Podokesaurus || Юрский || carnivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Polyonax || Меловой || herbivore || —
|-
| Prenoceratops || Меловой || herbivore || —
|-
| Priconodon || Меловой || herbivore || —
|-
| Prosaurolophus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Protoavis || Меловой || (?) || 
|-
| Protohadros || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Pteropelyx || Меловой || herbivore || —
|-
| Richardoestesia || Меловой || carnivore || —
|-
| Saurolophus || Меловой || herbivore || —
|-
| Sauropelta || Меловой || herbivore || —
|-
| Saurophaganax || Юрский || carnivore || —
|-
| Sauroposeidon || Меловой || herbivore || —
|-
| Saurornitholestes || Меловой || carnivore || —
|-
| Scelidosaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Scutellosaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Segisaurus || Юрский || carnivore || —
|-
| Silvisaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Sonorasaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Sphaerotholus || Меловой || herbivore || —
|-
| Stegoceras || Меловой || herbivore || —
|-
| Stegopelta || Меловой || herbivore || —
|-
| Stegosaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Stokesosaurus || Юрский || carnivore || —
|-
| Struthiomimus || Меловой || herbivore omnivore || —
|-
| Stygimoloch || Меловой || herbivore || —
|-
| Styracosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Supersaurus || Юрский || herbivore || —
|-
| Suuwassea || Юрский || herbivore || —
|-
| Tanycolagreus || Юрский || carnivore || —
|-
| Tatankacephalus || Меловой || herbivore || —
|-
| Tawa || Триасовый || carnivore || —
|-
| Tenontosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Texacephale || Меловой || herbivore || —
|-
| Texasetes || Меловой || herbivore || —
|-
| Theiophytalia || Меловой || herbivore || —
|-
| Thescelosaurus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Thespesius || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Tichosteus || Юрский || herbivore || —
|-
| Torosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Torvosaurus || Юрский || carnivore || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Trachodon || Меловой || herbivore || 
|-
| Triceratops || Меловой || herbivore || —
|-
| Troodon || Меловой || carnivore || Includes Stenonychosaurus.
|-
| Tyrannosaurus || Меловой || carnivore || —
|-
| Utahraptor || Меловой || carnivore || —
|-
| Velafrons || Меловой || herbivore || —
|-
| Venenosaurus || Меловой || herbivore || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| WDC DML 001 || Юрский || omnivore (?) || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Wyomingraptor || Юрский || carnivore || —
|-
| Zephyrosaurus || Меловой || herbivore || —
|-
| Zuniceratops || Меловой || herbivore || —
|}

Ключ

Критерии включения
Должны входить в Список динозавров.
Останки должны быть найдены в Северной Америке.

Примечания 

 
Списки:Палеонтология
†
Списки динозавров по массиву суши